Prishtina peut faire référence à :

Titre de noblesse 
 Prishtina, nom albanais de la capitale et la plus grande ville du Kosovo.

Nom de famille 
Prishtina est un nom de famille albanais notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Hasan Prishtina (1873–1933), homme politique albanais ;
  (1878–1925), homme politique albanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme albanais

de:Prishtina
en:Prishtina